Il singolare del torneo di tennis Tashkent Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Pauline Parmentier che ha battuto in finale Viktoryja Azaranka 7–5, 6–2.

Teste di serie

  Viktoryja Azaranka (finale)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Ol'ga Govorcova (semifinali)
  Elena Vesnina (semifinali)

  Ioana Raluca Olaru (quarti di finale) 
  Alla Kudrjavceva (primo turno) 
  Ol'ga Pučkova (secondo turno) 
  Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 2007